El símbolo $ puede referirse a:

 El signo monetario ($), utilizado por monedas como el dólar o el peso.
 El signo de dólar ($); en lenguajes de programación, una expresión regular que hace referencia al final de una cadena.
 $ (película), conocida también como dólares.